De Stijl – movimento artistico fondato in Olanda nel 1917, conosciuto anche come "neoplasticismo"
 De Stijl – periodico fondato nel 1917 da Theo Van Doesburg e Piet Mondrian, "manifesto" del neoplasticismo
 De Stijl – album del 2000 del duo statunitense The White Stripes
 De Stijl Records – etichetta discografica